Peter Madsen (cartoonist) Deens cartoonist en striptekenaar.
Peter Madsen (voetballer) Deens internationaal voetballer
Peter Madsen (uitvinder) Deens ingenieur, uitvinder en ondernemer
Peter Madsen (pianist) Amerikaans jazzpianist